The Prestige ist:
 der Originaltitel von Das Kabinett des Magiers, Roman von Christopher Priest (1995)
 Prestige – Die Meister der Magie, amerikanisch-britischer Spielfilm von Christopher Nolan (2006)
 The Prestige (Album), Musikalbum von Illdisposed (2008)